Dähnert ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Carl Dähnert (1719–1785), deutscher Bibliothekar, Rechtswissenschaftler, Sprachforscher und Historiker
 Stefan Dähnert (* 1961), deutscher Bühnenbildner, Regisseur, Bühnen- und Drehbuchautor
 Ulrich Dähnert (1903–1999), deutscher Orgelforscher

Siehe auch:
 Dehnert
 Denert